Suspenzija (lat. suspensio: vješanje; podizanje) može značiti:
 suspenzija (kemija), u kemiji, je grubi disperzni sustav u kojem su čvrste čestice, veće od 1 μm (10–6 m), dispergirane u nekoj kapljevini. Suspenzija je obično mutna, a može se, posebno ako sadrži veće čestice (na primjer ilovača u vodi), nakon duljega stajanja taloženjem razbistriti.
 suspenzija (medicina), u medicini, je podizanje i time privremeno imobiliziranje dijela tijela (na primjer okrajine pri prijelomu kosti) radi liječenja. Suspenzija se primjenjuje i na dojci (s pomoću povoja) i mošnji (s pomoću elastičnoga povoja s vrećicom, takozvana suspenzorija), pri liječenju upalnih procesa u tim organima.
 suspenzija (paleografija), u paleografiji, je kratica koja se sastoji od prvoga slova ili početnoga dijela neke riječi (na primjer in: indictione; dat: datum). Suspenzije od samo jednoga slova nastaju obično kada se u tekstu riječ često ponavlja. U našim sudskim spisima tako je uobičajena pojava suspenzija a. za riječ actor (tužitelj).
 suspenzija automobila ili sustav ovjesa je spojni strukturalni sustav između tijela, okvira i kotača, a sustav konstrukcije obuhvaća amortizer, ovjesnu oprugu, nagnutu šipku, pomoćnu zraku, donju upravljačku ruku, uzdužnu šipku, upravljač rukunicom, gumenim čahurama i spojnom šipkom i drugim dijelovima. Kada se vozilo kreće na cesti kao rezultat promjena u tlu i utjecaj utjecaja ovih udara, guma kotača (pneumatik) će apsorbirati jedan dio te sile, ali veći dio će apsorbirati (upiti) ovjesne naprave.

Izvori